I Need You третий сборник песен американской певицы Лиэнн Раймс. Альбом был впервые выпущен 30 января 2001 года Curb Records чтобы помочь выполнить обязательства Раймс по записи контракта во время судебного разбирательства с лейблом и её руководством. Альбом был официально выпущен Раймс 26 марта 2002 года с четырьмя дополнительными треками и новой записью: «Light the Fire Within».
I Need You альбом получил смешанные отзывы от музыкальных критиков, которые похвалили его популярность, но критиковали выбор песен, отметив, что ни один из них не оказал существенного влияния на слушателей. В Соединенных Штатах альбом достиг максимума на первом месте в чарте Billboard Top Country Albums.

Track listing

Примечания 

Альбомы Лиэнн Раймс